Guaranda – comune della Colombia nel Dipartimento di Sucre
 Guaranda – città dell'Ecuador capoluogo della Provincia di Bolívar